Влигер:

 Влигер, Герт де (род. 1971) — бельгийский футболист.
 Влигер, Хенк де (род. 1953) — нидерландский перкуссионист и композитор.
 де Влигер, Кор (1903—1960) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.
 Влигер, Симон де (1601—1653) — нидерландский художник-маринист.